Форж може да се односи на:

 Форж (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Форж (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Форж (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Форж (Морбијан), насељено место у Француској, у департману Морбијан
 Форж (Орн), насељено место у Француској, у департману Орн
 Форж (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Форж (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Форж“